Clermont Auvergne Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er wurde am 24. Dezember 1999 gegründet und umfasst 21 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Clermont-Ferrand.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 wurde der Gemeindeverband von Clermont Communauté auf seine aktuelle Bezeichnung umbenannt und von der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in die einer Communauté urbaine erhoben.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wurde die Rechtsform nun in die einer Métropole geändert.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Clermont Auvergne Métropole
Gemeindeverband im Département Puy-de-Dôme
Gegründet 1999